Владимир Дахно: Дахно, Владимир Авксентьевич (1932—2006) — советский и украинский художник-мультипликатор, режиссёр, сценарист.
 Дахно, Владимир Петрович (род. 1928) — архитектор, член-корреспондент Академии строительства и архитектуры УССР.